Automobiles Gonfaronnaises Sportives uma equipe de Fórmula 1
	
 Alternating Gradient Synchrotron um acelerador de partículas norte-americano
	
	
Desambiguação